Beaupré hace referencia a varios artículos:

Lugares en Canadá
 Beaupré, ciudad de la provincia de Quebec.
 Sainte-Julienne, antes Village Beaupré, población de la región de Lanaudière en Quebec.
 La-Côte-de-Beaupré, municipio regional de condado en la región administrativa de la Capitale-Nationale en Quebec.

Lugares en Francia
 Chassey-Beaupré, población y comuna en la región de Lorena, departamento de Mosa.
 Roche-lez-Beaupré, población y comuna en la región de Franco Condado, departamento de Doubs.
 Saint-Germain-Beaupré, comuna en la región de Lemosín, departamento de Creuse.

Personas
 Charles Gaudichaud-Beaupré (1789 - 1854) botánico francés.